

Toponyme 
Beli est un toponyme qui peut désigner :
 Beli, une île de Croatie ;
 Beli, une localité de Croatie située sur l'île de Cres et dans la municipalité de Cres, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Beli, un village de la Macédoine du Nord, situé dans la municipalité de Kotchani ;
 Beli, un satellite de Saturne du groupe nordique.

Langues 
 Beli, langue soudanique centrale parlée au Soudan du Sud ;
 Beli, langue torricelli parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Artiste 
 Beli est le nom d'artiste de Belinda Bussotti.

Autres 
 Beli est un géant de la mythologie nordique.
 Beli est un dieu de la mythologie celtique galloise.

Homonymie de toponyme